Вариация може да се отнася за:
 Вариация (математика)
 Вариация (биология) – термин за видоизменение, използван в генетиката, даващ различни характерни особености на представителите на един и същи биологичен вид.
 Вариация (музика)
 Вариация (литература)
 Вариация (статистика)